Malleville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Malleville-sur-le-Bec, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Malleville-les-Grès, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,